Die Liste der Statthalter von Galatia enthält die bekannten Statthalter der römischen Provinz Galatia (bzw. von ca. 75 bis 111 der Provinz Galatia et Cappadocia). Die Liste ist nicht vollständig.

Von 25 v. Chr. bis 69/70 n. Chr. 
Die Provinz Galatia wurde 25 v. Chr. nach dem Tod des Königs Amyntas eingerichtet; Augustus beauftragte Marcus Lollius mit dieser Aufgabe, der damit zugleich der erste Statthalter der neuen Provinz wurde.

Von 75/76 bis 111 n. Chr.

Ab 111 n. Chr. 
Während der Regierungszeit von Trajan (98–117), vermutlich um 111, wurde die Provinz Galatia et Cappadocia aufgelöst und Galatia wurde wieder zu einer eigenständigen Provinz.

Literatur 
 Bernard Rémy: Les carrières sénatoriales dans les provinces romaines d’Anatolie au Haut-Empire (31 av. J.-C. – 284 ap. J.-C.) (Pont-Bithynie, Galatie, Cappadoce, Lycie-Pamphylie et Cilicie), Publications de l’Institut Français d’Études Anatoliennes, 1989, S. 126–176, ISBN 2-906059-04X, (Online).

Einzelnachweise 

Galatia
!